Плакор ( — плоскость, равнина) — плоский или слабоволнистый водораздельный участок бассейна равнинной реки, в почвенном и растительном покрове которого лучше представлены типичные зональные черты (плакорная растительность). Это также местоположение и экотоп фитоценоза, которые в наибольшей степени свободны от влияния всех факторов, уменьшающих влияние климата на растительность.

Термин «плакор» предложен Г. Н. Высоцким. В условиях плакоров развиваются наиболее типичные почвы и типичная растительность. К плакорам предъявляются требования усредненного (суглинистого) механического состава почв, умеренной возвышенности и дренированности, а также равнинности. В чистом виде плакоры достаточно редки, но это понятие удобно для построения различного рода теоретических схем.

Кроме того, многие местообитания настолько незначительно отличаются от плакора, что могут рассматриваться как таковые (склоны с небольшими экспозициями, высокие террасы речных долин и тому подобное). Изучение плакорной растительности кладут в основу геоботанического районирования территории и определения стратегий её рационального использования.

См. также 
 Урочище
 Экотоп
 Лощина
 Ассоциация (биология)

Литература 
 
 Полевая геоботаника / Под ред. А. В. Заленского, А. А. Корчагина ы Е. М. Лавренко. — М.; Л.: Изд-во АН СССП, 1959. — Т. 1. — 444 с.
 Миркин Б. М., Розенберг Г. С. Фитоценология. Принципы и методы. — М.: Наука, 1978. — 212 с.
 Работнов Т. А. Фитоценология. — М.: Изд-во МГУ, 1978. — 384 с.
 Шенников А. П. Введение в геоботанику. Л.: Изд-во ЛГУ, 1964. — 447 с.
Экологические термины
Реки